Коморовский () — польская фамилия; женская форма Коморовская.

Коморовский 
 Коморовский, Адам Игнаций (1699—1759) — архиепископ гнезненский и Примас Польши.
 
 Коморовский, Игнатий (1824—1857) — польский композитор.
 Коморовский, Марцин (род. 1984) — польский футболист.
 Коморовский, Павел (1930—2011) — польский кинорежиссёр и сценарист.
 Коморовский, Самуил (? — 1659) — военный деятель Великого княжества Литовского, обозный великий литовский (1654—1659), участник войн Речи Посполитой с Россией (1632—1634, 1654—1667), украинскими казаками (1648—1654) и Швецией (1655—1660).
 Коморовский, Станислав Ежи (1953—2010) — польский государственный деятель.
 Коморовский, Тадеуш (генерал Бур; 1895—1966) — руководитель польского антисоветского Сопротивления (Армия Крайова).



См. также 
 Коморовские
 Комаровский